

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Starzynka – wieś w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Terespol
 Starzynka – część wsi Kijowiec w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Starzynka – kolonia wsi Lebiedzin w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka

Miejscowości na Białorusi 

 Starzynka – nieistniejący folwark w rejonie mostowskim obwodu grodzieńskiego
 Starzynka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Starzynka – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Starzynka – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.